Schwentainen steht für:

 Schwentainen, 1938–1945 Altkirchen (Ostpr.), Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, siehe Świętajno (Powiat Szczycieński), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Schwentainen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, siehe Świętajno (Powiat Olecki), Dorf und Gemeinde in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Schwentainer See, See im Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, siehe Jezioro Świętajno (Olecko) im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Schwenteinen